Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Polycaon fils de Lélex, premier roi de Messénie ;
 Polycaon fils de Boutès et d'Aphrodite, époux d'Évechmé.